Suso puede referirse a:

 Suso, pastel dulce catalán.
 Suso (Arteijo), aldea española de la parroquia y municipio de Arteijo, provincia de La Coruña, Galicia.
 Suso (futbolista), denominación deportiva del futbolista español Jesús Joaquín Fernández Sáenz de la Torre.